Стаффа:

 Стаффа — остров, входит в островную группу Внутренние Гебриды у западного побережья Шотландии.
 Стаффа, Джузеппе (1807—1877) — итальянский композитор, дирижёр и музыковед.
 Стаффа, Дино (1906—1977) — итальянский куриальный кардинал.